Retevirgula är ett släkte av mossdjur. Retevirgula ingår i familjen Calloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Retevirgula